A 2019-es FIA Formula–2 bajnokság a sorozat harmadik versenyszezonja volt, a Formula–1 betétfutamaként bonyolították le. A bajnokságot a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) rendezte. 

A címvédő George Russell ebben a szezonban már a Formula–1-ben versenyzett.

Egy hétvégével az idény vége előtt Nyck de Vries bebiztosította az egyéni világbajnoki címét, majd a szezonzárón a DAMS csapata győzött konstruktőrök között.

2019. augusztus 31-én a francia Anthoine Hubert halálos kimenetelű balesetet szenvedett Spa-Francorchampsban. Ez volt az első halálos baleset az FIA által felügyelt sorozatokban Jules Bianchi 2014-es, Japánban elszenvedett balesete óta. Formula–2-es futamon utoljára Henry Surtees vesztette életét 2009-ben, a Brands Hatch-i aszfaltcsíkon.

Csapatok és versenyzők 
Az alábbi csapatok és versenyzők vettek részt a bajnokságban. Minden nevező a Dallara F2 2018-as modelljével és a Mecachrome V6-os turbómotorjával teljesítette a kiírást. A sorozat hivatalos gumibeszállítója az olasz Pirelli volt.

Átigazolások

Csapatválások 
 Nyck de Vries; Prema Racing pilóta → ART Grand Prix pilóta
 Luca Ghiotto; Campos Racing pilóta → UNI-Virtuosi pilóta
 Sérgio Sette Câmara; Carlin pilóta → DAMS pilóta
 Louis Delétraz; Charouz Racing System pilóta → Carlin pilóta
 Ralph Boschung; MP Motorsport pilóta → Trident pilóta
 Jack Aitken; ART Grand Prix pilóta → Campos Racing pilóta
 Dorian Boccolacci; MP Motorsport pilóta → Campos Racing pilóta

Újonc pilóták 
 Nyikita Mazepin; GP3, ART Grand Prix pilóta → ART Grand Prix pilóta
 Anthoine Hubert †; GP3, ART Grand Prix pilóta → BWT Arden pilóta (a belga nagydíjon életét vesztette.)
 Giuliano Alesi; GP3, Trident pilóta →  Trident pilóta
 Callum Ilott; GP3, ART Grand Prix pilóta → Sauber Junior Team by Charouz pilóta
 Juan Manuel Correa; GP3, Jenzer Motorsport pilóta → Sauber Junior Team by Charouz pilóta
 Tatiana Calderón; GP3, Jenzer Motorsport pilóta → BWT Arden pilóta
 Mick Schumacher; Formula–3 Európa-bajnokság, Prema Racing pilóta →  Prema Racing pilóta
 Csou Kuan-jü; Formula–3 Európa-bajnokság, Prema Racing pilóta → UNI-Virtuosi pilóta
 Mahaveer Raghunathan; Michlein Le Mans-kupa, United Autosports pilóta → MP Motorsport pilóta

Visszatérő pilóták 
 Macusita Nobuharu; Super Formula, Dandelion Racing pilóta → Carlin pilóta
 Jordan King; IndyCar, Ed Carpenter Racing pilóta → MP Motorsport pilóta

Távozó pilóták
  Antonio Fuoco; Charouz Racing System pilóta → Formula–1, Ferrari fejlesztőpilóta

  Alexander Albon; DAMS pilóta → Formula–1, Toro Rosso pilóta (2019 Belga Nagydíjtól kezdve Red Bull Racing pilóta)

 George Russell; ART Grand Prix pilóta → Formula–1, Williams pilóta

 Lando Norris; Carlin pilóta→ Formula–1, McLaren pilóta
 Maximilian Günther; BWT Arden pilóta → Formula–E, Dragon Racing pilóta
 Fukuzumi Nirei; BWT Arden pilóta→ Super Formula, Dandelion Racing pilóta
 Makino Tadaszuke; Russian Time pilóta → Super Formula, Nakajima Racing pilóta

; Russian Time pilóta → Super Formula, Team LeMans pilóta
 Arjun Maini; Trident pilóta → Európai Le Mans-széria, RLR MSport pilóta
 Roberto Merhi; Campos Racing pilóta → Ázsiai Le Mans-széria, Eurasia Motorsport pilóta

Versenyzőcserék 

 A BWT Arden, a Sauber Junior Team by Charouz és a Trident egy autót indított az olasz nagydíjon. A Trident a belga nagydíj balesetében szerepet játszó Giuliano Alesi autója lefoglalása után csapattársa, Ralph Boschung autóját adta oda neki Monzára. Boschung a soron következő orosz nagydíjra tért vissza.

Újonc csapatok 
  UNI-Virtuosi

Távozó csapatok 
  Russian Time

Versenynaptár
A 2019-es szezon versenynaptárát 2018. december 6-án a Szentpéterváron tartott éves ülésén tette közzé az FIA.

Eredmények

Pontrendszer
Főversenyen szerezhető pontok

Sprintversenyen szerezhető pontok

Versenyzők

Megjegyzés:
† — Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 90%-át.

Csapatok

Megjegyzés:
† — Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 90%-át.

Megjegyzések 

 - Mahaveer Raghunathan indiai pilóta, de holland licencel versenyez.
 - Patricio O’Ward mexikói pilóta, de amerikai licencel versenyez.
 - A leggyorsabb körért járó pontot Jack Aitken kapta, mivel Macusita Nobuharu a legjobb 10-en kívül zárt.
 - A leggyorsabb körért járó pontot Sérgio Sette Câmara kapta, mivel Luca Ghiotto a legjobb 10-en kívül zárt.
 - A leggyorsabb körért járó pontot Nicholas Latifi kapta, mivel Sean Gelael a legjobb 10-en kívül zárt.
 - A leggyorsabb körért járó pontot Luca Ghiotto kapta, mivel Mick Schumacher a legjobb 10-en kívül zárt.

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A Formula–2 hivatalos honlapja

 
Formula–2-es szezonok